Перифет () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Гефеста и Антиклеи (или сын Посейдона). Его называли «дубинщик» (Коринет), "дубиноносец", за то, что убивал дубиной проходящих путников.

В сражении употреблял медную булаву (палицу), Тесей убил его в Эпидавре, забрав дубину себе.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы о Тесее
Мифы Арголиды